Bellavance ist der Familienname folgender Personen:
 Ginette Bellavance  (* 1946), kanadische Komponistin und Sängerin
 Scott Bellavance (* 1975), kanadischer Freestyle-Skiläufer